L'édition 2001 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 22 au  sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Tim Henman remporte l'épreuve en simple, Ellis Ferreira et Rick Leach celle en double.

Lauréats 
Tim Henman remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du premier titre sur moquette de sa carrière. Le Britannique s'impose pour la  à Bâle après sa victoire en 1998, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Ellis Ferreira et Rick Leach remportent leur  ensemble en battant en finale Mahesh Bhupathi et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bâle (WTA 2001) (tournoi féminin)
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2001
Sport en Suisse en 2001
Tennis en octobre 2001